«Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф» (, 2007) — книга канадской журналистки и писательницы Наоми Кляйн, в которой исследуются теория и практика неолиберальной экономики. По мнению Кляйн, экономисты Чикагской школы, в частности М. Фридман, причастны к тому, что кризисные ситуации в разных странах мира были использованы для построения антидемократических корпоративных экономик. В частности, в книге разоблачается миф о «чилийском экономическом чуде» периода правления А. Пиночета, анализируются последствия «шоковой терапии» в Польше, приватизации в России и экономические аспекты войны в Ираке. Кляйн проводит параллель между опытами ЦРУ по введению человека в состояние шока при помощи пыток и «шоковой терапией», которую ученики Фридмана «назначают» развивающимся экономикам.

Русский перевод книги, выполненный М. И. Заваловым, выпущен в 2009 году издательством «Добрая книга».

Также в 2009 году режиссёром Майклом Уинтерботтомом по книге был снят одноименный документальный фильм («The Shock Doctrine»), ставший популярным в социальных сетях наравне с серией фильмов «Дух времени».

См. также 
 Шоковая терапия
 Чикаго-бойз

Ссылки 
 Раздел о книге на сайте Н. Кляйн
 Рецензия на книгу от Майкла Хардта (журнал «New Left Review»)
 Рецензия на книгу от Сергея Соловьёва (журнал «Скепсис»)
 Рецензия на книгу от Аринны Хаффингтон
 Рецензия на книгу от нобелевского лауреата Джозефа Стиглица
 Инфографика по тезисам книги

Книги по алфавиту
Публицистика
Экономические сочинения
Книги 2007 года
Книги Наоми Кляйн